Chāh Talkh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Talkh (berg i Fars), 
 Chāh Talkh-e Jonūbī, ort, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar